Tara Davis (Estados Unidos, 20 de mayo de 1999) es una atleta estadounidense especializada en la prueba de salto de longitud, en la que consiguió ser campeona mundial juvenil en 2015.

Carrera deportiva

En el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo de 2015 ganó la medalla de oro en el salto de longitud, con un salto de 6.41 metros, superando a la sueca Kaiza Karlén (plata con 6.24 metros que fue su mejor marca personal) y a la eslovena Maja Bedrac (bronce con 6.22 metros).

Referencias

Enlaces externos 
 

Atletas de Estados Unidos
Saltadores de longitud